Story (Nederlands weekblad)
 Story (Vlaams tijdschrift)